Nikolai Fjodorowitsch Findeisen (, wiss. Transliteration ; geboren am  in Sankt Petersburg; gestorben am 20. September 1928 ebenda) war ein russischer Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller. Er war Gründer, Herausgeber und Redakteur der Russischen Musikzeitung (Russkaja musykalnaja gaseta).

Leben 
Findeisen studierte am Sankt Petersburger Konservatorium und widmete sich dann dem Schreiben. Er schrieb eine Reihe von Monographien über frühe und neuere russische Musik, darunter Biographien über Michail Glinka, Alexander Serow und Nikolai Rimski-Korsakow, verfasste aber auch eine Reihe von ausführlichen und informativen Artikeln über Musik in Russland in ausländischen, vor allem deutschen Publikationen.

Findeisen hatte mit Unterstützung des Musikkritikers Jewgeni Maximowitsch Petrowski (1873–1919) in St. Petersburg die Russische Musikzeitung gegründet, die er bis 1918 leitete.

Findeisen war ab 1899 Korrespondierendes Mitglied der Internationalen Musikgesellschaft zu Berlin, 1911 Vorsitzender der Russischen Gesellschaft der Musikfreunde, ab 1909 Mitglied der Hauptdirektion der Russischen Musikgesellschaft.

Seine Schriften umfassen Monographien über Werstowski (1890), A. N. Serow (1900; 2. Aufl. 1904), C. Cui, Dargomyschski (1902), Anton Rubinstein (1905), und Rimski-Korsakow (1908). Er veröffentlichte auch eine Reihe von Broschüren und Büchern über Glinka – der erste Band einer geplanten großen Biographie, Glinka in Spanien, erschien 1896; ein Katalog der Musikmanuskripte, Briefe und Porträts von Glinka in der Handschriftenabteilung der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek (St. Petersburg, 1898) und er gab Glinkas Korrespondenz (2 Bde., 1907-08) heraus.

Findeisens Hauptwerk war eine umfangreiche Geschichte der russischen Musik bis zum Jahr 1800, veröffentlicht in 2 Bänden (teilweise posth.) in Leningrad (1928-29), unter dem Titel Aufsätze zur Geschichte der Musik in Russland von der Antike bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Publikationen 

 А. Н. Верстовский. Очерк его музыкальной деятельности. — СПб., 1890.
 Музыкальные очерки и эскизы. — СПб., 1891.
 Новые материалы для биографии А. Н. Серова // Ежегодник императорских театров, 1893—94, прил. III.
 Библиографический указатель музыкальных произведений и критических статей Ц. Кюи. — М., 1894.
 Глинка в Испании и записанные им народные испанские напевы. — СПб., 1895.
 М. И. Глинка: его жизнь и творческая деятельность. Ч. 1. — СПб., 1896.
 Краткий словарь народных музыкальных инструментов в России. — СПб., 1896.
 Письма Александра Николаевича Серова к его сестре С. Н. Дю-Тур (1845—1861 гг.), изданные Ник. Финдейзен. — СПб.: тип. Н. Финдейзена, 1896. — 270 с., 1 л. факс.
 Средневековые мейстерзингеры. — СПб., 1897.
 Биография М. И. Глинки 1804—1822 гг. // Ежегодник императорских театров, 1896—97, прил. I.
 Каталог нотных рукописей, писем и портретов Глинки, хранящихся в рукописном отделении Императорской публичной библиотеки. — СПб., 1898.
 A. H. Верстовский. Его жизнь и музыкальная деятельность // Ежегодник императорских театров, 1897—98, прил. II.
 А. Н. Серов. Очерк его жизни и музыкальной деятельности // Ежегодник императорских театров, 1897—98, прил. I—III.
 Э. Ф. Направник. Биографический очерк // Ежегодник императорских театров, 1897—98, прил. III.
 Michael Iwanowitsch Glinka und seine Oper «Russlan und Ludmilla». — München, 1899.
 Die Entwickelung der Tonkunst in Russland in der ersten Hälfte des XIX Jahrhunderts // Sammelbände der Internationalen Musikforschenden Geselleschaft 2 (1900-01). — S. 279—302.
 A. H. Серов: его жизнь и музыкальная деятельность. — СПб., 1900; 2-е расширенное изд. — СПб., 1904.
 А. С. Даргомыжский: очерк его жизни и музыкальной деятельности. — СПб., 1904.
 Русская художественная песня: исторический очерк её развития. — СПб., 1905.
 Антон Григорьевич Рубинштейн: очерк его жизни и музыкальной деятельности. — Москва; Лейпциг: Изд. П. Юргенсон, 1907. — 105 с.
 Н. А. Римский-Корсаков: очерк его жизни и музыкальной деятельности. — СПб., 1908.
 Эдвард Григ. Очерк его жизни и муз. деятельности. — СПб.; М.: Бессель, 1908. — 55 с.
 В. В. Бессель: очерк его музыкально-общественной деятельности. — СПб., 1909.
  «Боальдье и придворная французская опера в С.-Петербурге в начале XIX в.» // Ежегодник императорских театров, 1910. — Вып. 5. — С. 14—41.
 Рихард Вагнер: его жизнь и музыкальное творчество. Ч. 1-2. — СПб., 1911.
 Музыкальная этнография: Сб. ст. / Под ред. Н. Ф. Финдейзена. Ленинград: Комис. по изучению нар. муз. при Этногр. отд. Р. О.Г., 1926. — 51 с.
 Петровские канты. — Л., 1927.
 Очерки по истории музыки в России с древнейших времён до конца XVIII века:
 Т. 1. Вып. 1. — М.—Л., 1928. Содерж.: I. Введение. Предшественники славян; II. Языческая Русь; III. Киевская Русь.
 Т. 1. Вып. 2. — М.—Л., 1928. Содерж.: IV. Великий Новгород; V. Скоморошье дело на Руси; VI. Музыка и музыкальные инструменты в русских миниатюрах, лубочных картинах и в толкованиях азбуковников; VII. Обзор старинных русских народных музыкальных инструментов.
 Т. 1. Вып. 3. — М.—Л., 1928. Содерж.: VIII. Музыка в древней Москве (XV—XVI вв.); IX. Музыка в монастыре (XVI—XVII вв.). Чаши. Колокольный звон. Духовные действа; X. Музыка в московской придворной жизни XVII в.; XI. Краткий словарь певчих дьяков, композиторов и теоретиков XVI—XVII вв.; XII. Музыка и театр начала XVIII в.
 Т. 2. Вып. 1 (4). — М.—Л., 1928. Содерж.: XIII. Музыка и театр в 1730—1740 гг.; XIV. Музыка в придворной жизни при Елизавете Петровне и Екатерине II; XV. Музыка в домашней жизни России второй половины XVIII в.; XVI. Русская роговая музыка.
 Т. 2. Вып. 2 (5). — М.—Л., 1928. Содерж.: XVII. Музыка в русской общественной жизни второй половины XVIII в.
 Т. 2. Вып. 3 (6). — М.—Л., 1929. Содерж.: XVIII. Музыкальное творчество в России XVIII в. 
 Т. 2. Вып. 4 (7). — М.—Л., 1929. Содерж.: XIX. Литература по музыке. Нотные издатели и торговцы. Инструментальные мастера и торговцы.
 The earliest Russian operas // Musical Quarterly. — № 19. — 1933. — Р.331—340.
 Финдейзен Н. Ф. Дневники / расшифровка рукописи, исследование, комментирование, подготовка к публикации М. Л. Космовской. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
 Дневники 1892—1901. — 2004. — 428, [1] c., [7] л. фот. — ISBN 5-86007-431-X.
 Дневники 1902—1909. — 2004. — 386 с., [9] л. ил., портр., факс. — ISBN 978-5-86007-651-8.

Literatur 
 Т. Н. Соловьёва: Финдейзен Н. Ф.. In: Musykalnaja Enziklopedija 1982
 
 Karl Laux: Die Musik in Russland und in der Sowjetunion. Henschelverlag, Berlin 1958

Weblinks 
 Findeisen, Nikolai (Fyodorovich). In: Nicolas Slonimsky, Laura Kuhn, Dennis McIntire: Baker’s Biographical Dictionary of Musicians
 МСР/ВТ/Финдейзен. In: Musykalnaja Slowar Riemann 1904

Einzelnachweise und Fußnoten 

Musikwissenschaftler
Literatur (Russisch)
Herausgeber
Russe
Geboren 1868
Gestorben 1928
Mann